Les Ericales (Éricales en français) sont un ordre vaste et diversifié de plantes dicotylédones. Les espèces de cet ordre ont une importance commerciale considérable, notamment pour le thé, le kaki, la myrtille, le kiwi, la noix du Brésil, l'arganier et l'azalée. L'ordre comprend des arbres, des buissons, des lianes et des plantes herbacées et même des plantes carnivores (par exemple, le genre Sarracenia).

Description 
On y trouve des ligneux, des sous-arbrisseaux et des arbustes, parfois de petits arbres, souvent présents dans des lieux acides, mais aussi des lianes et des plantes herbacées. De nombreuses espèces ont cinq pétales. La fusion des pétales en tant que trait était traditionnellement utilisée pour placer la commande dans la sous-classe des Sympetalae.

Certaines familles de l'ordre se distinguent par leur capacité exceptionnelle à accumuler de l'aluminium.

La plupart des Éricales présentent le phénomène de la mycorhize, la symbiose entre la plante et un champignon situé dans ses racines.

Distribution et habitat 
Les Ericales sont un ordre cosmopolite. Les aires de répartition des familles varient considérablement - alors que certaines sont limitées aux tropiques, d'autres existent principalement dans les régions arctiques ou tempérées. L'ordre entier contient plus de 8 000 espèces.

Importance économique 
La plante la plus utilisée commercialement dans l'ordre est le thé (Camellia sinensis) de la famille Theaceae. L'ordre comprend également certains fruits comestibles, notamment le kiwi (en particulier Actinidia deliciosa), le kaki (genre Diospyros), la myrtille, l'airelle, la canneberge, la noix du Brésil et le Sapotier. L'ordre comprend également le karité (Vitellaria paradoxa), qui est la principale source de lipides alimentaires pour des millions d'Africains subsahariens. De nombreuses espèces d'Ericales sont cultivées pour leurs fleurs voyantes : des exemples bien connus sont l'azalée, le rhododendron, le camélia, la bruyère, la primevère, le cyclamen, le phlox et l'impatiente.

Liste des familles 
En  il comprend huit familles :
 famille Cléthracées
 famille Cyrillacées
 famille Empétracées
 famille Epacridacées
 famille Ericacées
 famille Grubbiacées
 famille Monotropacées
 famille Pyrolacées

La  en a considérablement modifié la composition :

ordre Ericales

En  la composition est un peu modifiée :

ordre Ericales

NB "[+ ...]" = famille optionnelle

En  la composition est :

ordre Ericales Bercht. & J.Presl (1820)

Relations phylogénétiques probables entre les familles des Ericales :

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Glossaire de botanique

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
   Ericales, 12 p.

 

Ordre de plantes (nom scientifique)